El Departamento de Cultura de Montevideo es la secretaría de gobierno encargada de la actividad y la gestión cultural en el Departamento de Montevideo.

Cometidos 

 Promover, desarrollar y coordinar las actividades culturales relacionadas con el teatro, las artes plásticas y visuales, la literatura, la música, el deporte, la ciencia, etcétera, así como también la apertura de espacios de intercambio de ideas, de reflexión y análisis en cada uno de esos ámbitos.
 Propender a establecer programas de formación, difusión y comunicación de las distintas ramas del arte en todos los niveles de la organización social.
 Jerarquizar y estimular el desarrollo de los distintos patrimonios culturales de sectores sociales que contribuyan a la identidad de la comunidad.
 Estimular y desarrollar el intercambio artístico y cultural con el interior del país y los países del continente, contribuyendo a la fluidez de la comunicación y a la integración regional.
 Promover el desarrollo cultural de la población del departamento a partir de la divulgación de las obras literarias y manifestaciones artísticas y plásticas.

Dependencias

Fondo 
Cuenta con un Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Producción Audiovisual.

Teatros y Salas 
Teatro Solís 

Sala Zitarrosa 

Sala Verdi

Casa Municipal de la Cultura Daniel Fernández Crespo

Centro Cultural Florencio Sánchez 

Teatro de Verano de Montevideo

Instituciones 

 Orquesta Filarmónica de Montevideo
 Banda Sinfónica de Montevideo
 Comedia Nacional
 Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu  
 Escuela de Música Vicente Ascone

Museos 

 Museo Histórico Cabildo de Montevideo
 Centro de Exposiciones Subte

 Museo Juan Manuel Blanes
 Museo de Arte Precolombino e Indígena
 Museo de Historia del Arte
 Museo de la Memoria
 Museo del Azulejo de Montevideo
 Museo Dámaso Antonio Larrañaga
 Planetario Municipal

Parques 
Museo Parque Fernando García

Parque Lecocq
Parque Villa Dolores
 Parque de la Amistad de Montevideo
 Jardín Botánico de Montevideo

Sistema de Bibliotecas Municipales 

 Biblioteca Amado Nervo
 Biblioteca Aurelia Viera
 Biblioteca Carlos Roxlo
 Biblioteca Carlos Villademoros
 Biblioteca Delmira Agustini
 Biblioteca Eduardo Acevedo Díaz
 Biblioteca Ernesto Herrera
 Biblioteca Evaristo Ciganda
 Biblioteca Felisberto Hernández
 Biblioteca Francisco Espínola
 Biblioteca Francisco Schinca
 Biblioteca Horacio Quiroga
 Biblioteca Javier de Viana
 Biblioteca José H. Figueira
 Biblioteca Juan Monteverde
 Biblioteca María Stagnero de Munar
 Biblioteca María Vittori

Referencias 

Departamento de Cultura de Montevideo
Cultura de Montevideo